The Visitors — восьмий студійний альбом шведського гурту ABBA, випущений в 1981 році.

Композиції 
Всі пісні написали Андерссон and Ульвеус.

Сторона A
 «The Visitors» — 5:47
 «Head Over Heels» — 3:48
 «When All Is Said and Done» — 3:17
 «Soldiers» — 4:41

Сторона B
 «I Let The Music Speak» — 5:23
 «One of Us» — 3:57
 «Two For The Price Of One» — 3:38
 «Slipping Through My Fingers» — 3:53
 «Like An Angel Passing Through My Room» — 3:40

Позиція в хіт-парадах 

A
Англомовні музичні альбоми